Dībaklū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tonbākūlūq, ort, Östazarbaijan, 
 Dībaklū (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar